Данов може да се отнася за:
 Димчо Данов (р. 1970), български футболист
 Христо Данов, няколко души с това име
 Цветан Данов (р. 1959), български футболист